Rudziński:
 Andrzej Rudziński
 Eustachy Rudziński
 Helena Rudzińska
 Kazimierz Rudziński (Rudzieński), herbu Prus III.
 Krzysztof Rudziński
 Michał Rudziński (Rudzieński), herbu Prus III.
 Witold Rudziński
 Zbigniew Rudziński

 Anna Rudzińska, socjolog
 Wanda Maria Rudzińska
 Weneda Dobaczewska, z domu Rudzińska